Fornillo ima više značenja:
 Fornillo, Benevento
 Fornillo, Latina
 Fornillo, Napoli